Из 206 указанных в таблице видов 1 находится под критической угрозой исчезновения, 7 находится под угрозой, 4 уязвимы, 3 находятся в состоянии близкому к уязвимому, для 15 сведения недостаточны. Теги используются для обозначения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 

 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Канада
Природа Канады
млекопитающие